La croix de la valeur militaire centrafricaine est la deuxième plus haute distinction militaire de la République centrafricaine après l'étoile du mérite militaire. Elle a été créé pour récompenser les actions d'éclat des militaires.

Description 
 Croix : suspendue au ruban par une bélière, c'est une croix en bronze de  de diamètre. À l'avers figure une tête de taureau.
 Ruban : rouge barré de quatre bandes vertes verticales, celles du milieu ayant  de large et les deux autres  à  de chaque bord. Sur celui-ci est porté autant d'étoiles ou de palmes que de citations reçues.
 Attributs : Comme les croix de guerre, le ruban de la médaille, peut recevoir des attributs exprimant des citations : respectivement une étoile de bronze pour une citation à l'ordre du régiment ou de la brigade, une étoile d'argent pour une citation à l'ordre de la division, une de vermeil pour le corps d'armée et une palme de bronze pour une citation à l'ordre de l'armée.

Récipiendaires 
 Éric Bellot des Minières

Références

Liens externes  
 .

Politique en République centrafricaine
Distinction en République centrafricaine